Скрипицын (или Скрыпицын). Скрипицыны — дворянский род.

 Иоасаф (Скрипицын) (?—1555) — митрополит Московский и всея Руси.
 Киприан (Скрипицын) (1682—1740) — епископ Коломенский и Каширский, основатель Коломенской семинарии.
 Скрипицын, Валерий Валерьевич (1799—1874) — тайный советник, директор Департамента духовных дел иностранных исповеданий Министерства внутренних дел Российской империи.
 Скрипицын, Владимир Александрович (1848 — ?) — российский журналист и редактор.
 Скрыпицын, Владимир Николаевич (1848—после 1928) — российский государственный деятель, действительный статский советник, губернатор Якутской области.